Il doppio del torneo di tennis Boca West International 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vitas Gerulaitis e Clark Graebner che hanno battuto in finale Bruce Manson e Butch Walts 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis /  Clark Graebner (Campioni)

 Jimmy Connors /  Dennis Ralston (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Boca West International 1976